Ligusticum obtusifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Ligusticum obtusifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
obtusifolium